Stramm ist der Familienname folgender Personen:

 August Stramm (1874–1915), Dichter und Dramatiker des deutschen Expressionismus
 Karen Stramm (* 1961), deutsche Politikerin (Die Linke)

Siehe auch:
 Stram